

Населені пункти та їхні частини
 Поник — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Поник — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поник — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Поник — частина села Балтув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поник — частина села Тополя в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки